Talja kan avse:

  Talja (ö) – en ö i Torneå skärgård i Bottenvikens norra del
  Block och talja – en hissanordning som ger utväxling mellan kraft och väg

Personer
 Martti Talja (1951–), en finländsk läkare och politiker